У́лица Гага́рина — улица в микрорайоне Гагарина в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Расположение 
Проходит по пологой пойме правого берега реки Сочи.

История 

Улица заложена в конце 1950-х как главная магистраль микрорайона на пустыре, составлявшем лётное поле Сочинского аэродрома. 20 апреля 1961 переименована в честь первого в мире человека, полетевшего в космос. На улице расположен Гагаринский сквер, где Ю. А. Гагарин 15 мая 1961 посадил Гималайский кедр. Здесь же стоит бюст космонавта, поставленный в 1975, стоявший первоначально напротив сквера, возле стоящего там кинотеатра «Родина». В 2010—2013 построена двухуровневая дорожная развязка на месте пересечения с Донской улицей.

В искусстве

В поэзии 
Бризами солёными обшарена
Площадь за листвой, невдалеке —
Я живу на улице Гагарина
В пальмовом приморском городке
Строго её не помнят имени
Вот уже пятнадцать дней подряд…
На углах, под литерами синими,
До утра влюблённые стоят.
Море день встречает тихим рокотом,
И с рассвета слышно далеко
Как в тележке проволочной с грохотом
Вдоль домов развозят молоко.
Почтальон по маршам лестниц шаркает
С кипою различных новостей.
Вот уже звенят над тишью парковой
Голоса играющих детей.
Шевелит им чёлки ветер ласковый
Руки ловко что-то мастерят…
Сколько ж новых улиц будет названо
Именами этих вот ребят!

В. Зорин, 1961

Пересекает улицы 
 Улица Чайковского (Сочи)
 Донская улица (Сочи)
 Подгорный переулок (Сочи)

Достопримечательности 
 Памятник Юрию Гагарину (Сочи)

Примечательные здания 
 № 59 — Сочинский хлебокомбинат

Транспорт 
 По улице ходят автобусы и маршрутные такси № 7, 8, 25, 35, 94.

Примечания

Ссылки 
 Улица Гагарина на сервисе Яндекс.Панорамы

Гагарина
Гагарина
Сочи
Центральный район Сочи